NGC 6842 (другое обозначение — PK 65+0.1) — планетарная туманность в созвездии Лисичка.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6842
Лисичка (созвездие)
Планетарные туманности